

События 
 3807 или 3806 до н. э. — создание одной из старейших сконструированных дорог и старейшей из известных дорог с деревянным настилом — дамбы Sweet Track на территории современной Англии.

Мифология 
 Корейские предания: согласно учёному Бак Дже Сан из древнего корейского государства Силла, мифическое корейское государство Хвангук пало в 3898 до н. э.

См. также